El Tros de la Font és uns partida rural del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Toralla i Serradell, al Pallars Jussà, en territori que havia estat del poble de Serradell.

Està situat a llevant de Serradell, a prop del poble i a llevant del cementiri del poble. És a la dreta de la llau de la Font, al nord de la partida d'Hortals.

Consta de 2,0246 hectàrees de pastures, camps de regadiu i de secà i bosquina.

Referències 

Font